L'AFC Challenge Cup 2014 è stata la quinta edizione del torneo. Si è giocata alle Maldive, dal 19 al 30 maggio. La squadra vincitrice, la , si è qualificata alla Coppa d'Asia 2015.

Qualificazioni 

Alle qualificazioni hanno partecipato 20 squadre, divise in 5 gruppi di 4. Le vincitrici di ogni gruppo e le due migliori seconde si sono qualificate per la fase finale.

Squadre qualificate 
 
 
 
 
 
  (paese organizzatore)

Fase a gironi 
Le otto finaliste sono state divise in due gruppi. Le prime due classificate che si qualificheranno per le semifinali.

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale 

Vincitore della AFC Challenge Cup 2014

Palestina(1º titolo)

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2014
AFC Challenge Cup